Максим — чоловіче ім'я, яке означає «великий, величний». Є також прізвища «Максим».

Визначні персоналії 

 Максим — митрополит Київський і всієї Русі.
 Максим I Кинік — архієпископ Константинопольський протягом 380—381 років.
 Максим Сповідник — християнський богослов (580—662 роки).
 Максим Залізняк — керівник гайдамацького повстання «Коліївщини» (1768—1769 роки).
 Максим Кривоніс — керівник козацько-селянських повстань в Україні.
 Максим — болгарський патріарх (1971—2012 роки).
 Максим Горький — літературний псевдонім Олексія Максимовича Пешкова.
 Гайрем Стівенс Максим — відомий зброяр, винахідник кулемету «Максим».
 МакSим — псевдонім російської співачки.

Географія 
 Максим — село, Чернігівська область, Козелецький район, Максимівська сільська рада.

Природно-заповідний фонд 
 Максим — заказник місцевого значення в  Канівському районі Черкаської області.

Друковані видання 
 «Максим» — чоловічий журнал